Григорьевка — упраздненная в 2005 году деревня Казанчинского сельсовета Аскинского района Республики Башкортостан.

История 
Закон «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населенных пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года N 211-з., ст.1 гласил:

4. Упразднить следующие населенные пункты:
3) в Аскинском районе:
деревню Григорьевка Казанчинского сельсовета

География

Географическое положение 
Расстояние до:
 районного центра (Аскино): 40 км,
 центра сельсовета (Старые Казанчи): 6 км,
 ближайшей железнодорожной станции (Чернушка): 51 км.

Население 
На 1 января 1969 года проживали 51 человек, преимущественно русские.

Примечания

Ссылки

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.38.

Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Аскинского района